Der Gerichtsbezirk Boltaña ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der Provinz Huesca.

Der Bezirk umfasst 31 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Boltaña.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Huesca